Erik af Edholm kan syfta på följande medlemmar av ätten af Edholm:

 Erik af Edholm (läkare) (1777-1856), arkiater hos Karl XIV Johan; adlad 1821.
 Erik af Edholm (hovmarskalk) (1817-1897), den föregåendes son; officer, hovmarskalk och teaterchef.
 Erik af Edholm (militär) (1878-1954), chef för bland annat Södermanlands regemente 1929-1935